Белвю ( – хубава гледка) може да се отнася за:
 Белвю – град в щата Айдахо, САЩ
 Белвю - град в щата Вашингтон, САЩ
 Белвю – град в щата Небраска, САЩ
 „Белвю“ – дворец в Берлин, Германия

Вижте също 
 Белведере